Toupouri (ou aussi tupuri) peut être :
 Toupouri, peuple du Tchad et du Cameroun ;
 toupouri, langue parlée par ce peuple.
 le marais toupouri, un marais d'Afrique